Siroco o sirocco puede referirse a:

 Siroco, un viento del Mediterráneo.
 El Siroco (S-72), submarino convencional de la Armada Española, clase Galerna.
 El Siroco (L 9012), buque de asalto anfibio del tipo LPD de la clase Foudre perteneciente a la Marina Nacional de Francia.
 Sirocco, un cohete sonda estadounidense.
 Sirocco, película estadounidense.
 Scirocco, modelo de automóvil de la Volkswagen.